Телесницкий — фамилия.

 Телесницкий, Алексей Владимирович (1825—1905) — помощник управляющего Департаментом уделов, тайный советник. 
 Телесницкий, Степан Михайлович (до 1770 — после 1820) — капитан 1-го ранга, Георгиевский кавалер (№ 1598; 26.11.1804).